Matthias Merkle ist der Name folgender Personen:

* Matthias Merkle (Theologe) (1816–1881), deutscher katholischer Geistlicher und Politiker (Zentrum)
 Matthias Merkle (Regisseur) (* 1970), deutscher Regisseur